Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) es una empresa pública.Que forma part del Servei Català de la Salut. La majoria de les seves prestacions les realitza a la província de Lleida. Actualment presta els serveis de l'Hospital Universitari de Santa Maria i de l'Hospital Comarcal del Pallars entre altres prestacions.

Gestió de Serveis Sanitaris neix amb l'objectiu de gestionar i l'administra els serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el Decret 167/1992, de 20 de juliol. D'aquesta maneta el sistema sanitari públic de Lleida es gestionava des del territori i no des de Barcelona. L'any 2006 es modifica els estatuts de l'entitat i això permet que Gestió de Serveis Sanitari pugui gestionar altres serveis sanitaris forra de la província de Lleida.

Referències 

Empreses públiques de la Generalitat de Catalunya